Holzner est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Natalie Holzner (1992-), chanteuse autrichienne ;
 Stefan Holzner (1968-), triathlète allemand ;
 Ulrike Holzner (1968-), bobeuse allemande ;
 Monika Gawenus-Holzner-Pflug (1954-), connue comme Monika Pflug, patineuse de vitesse ouest-allemande.

Patronyme allemand